Molekulska formula -{C30H26O12}- se može odnositi na:

 Procijanidin B1
 Procijanidin B2
 Procijanidin B3
 Procijanidin B4
 Procijanidin B5
 Procijanidin B6